Amerikaanse presidentsfamilie:
Samuel Prescott Bush (1863–1948), Amerikaans directeur
Prescott Bush (1895-1972), Amerikaans senator
George H.W. Bush (1924-2018), 41e president van de Verenigde Staten
Barbara Bush (1925-2018), echtgenote van George H.W. Bush
George W. Bush (1946), 43e president van de Verenigde Staten
Laura Bush (1946), echtgenote van George W. Bush
Jeb Bush (1953), gouverneur van Florida

Andere personen:
Kate Bush (1958), Brits zangeres
Sophia Bush (1982), Amerikaans actrice
Vannevar Bush (1890-1974), Amerikaans ingenieur en uitvinder (bedenker van Memex)

Overig:
Bush (band), rockband
Bush (bier), Belgisch biermerk
Bush (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Bush (landschap), soort landschap

In samenstellingen:
Bobo's in the Bush, Nederlandse realityserie
Burgers' Bush, onderdeel van de Nederlandse dierentuin Burgers' Zoo
Bushism, aparte taaluitingen van president George W. Bush
George W. Bush Presidential Library, presidentiële bibliotheek van George W. Bush
Lil' Bush: Resident of the United States, Amerikaanse satirische cartoonreeks over president George W. Bush
Live at Shepherds Bush Empire (The Rifles), EP van de Britse band The Rifles
Rock Against Bush, muzikaal protest tegen presidentiële campagne van George W. Bush
Rock Against Bush, Vol. 1, deel 1 uit de serie Rock Against Bush
Rock Against Bush, Vol. 2, deel 2 uit de serie Rock Against Bush
Shepherd's Bush (wijk), wijk in het Engelse district Hammersmith and Fulham, graafschap Groot-Londen
Shepherd's Bush (metrostation), station van de metro van Londen
Sugar Bush Knolls, plaats in de Amerikaanse staat Ohio
That's My Bush!, Amerikaanse comedyserie
The Blues to the Bush, album van de Britse rockband The Who
USS George H. W. Bush (CVN-77), Amerikaans supervliegdekschip, vernoemd naar oud-president George H.W. Bush